Tufts est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1955-2019), lanceur américain au baseball
 (1781-1876), homme d'affaires américaine
Daryn Tufts (né en 1973), acteur et réalisateur américain
Eleanor Tufts (1927-1991), historienne de l'art américaine

 (1879-1952), homme politique américain
 (1804-1869), inventeur et machiniste américain
, inventeur informatique américain
 (1916-1700), pionnier américain

 (né en 1982), joueur américain de football américaine
Sonny Tufts (1911-1970), acteur américain
 (né en 1954), chanteur et parolier canadien
Warren Tufts (1925-1982), auteur de bandes dessinées américain
William Tufts Brigham (1841-1926), ethnologue et directeur de musée américain

Voir aussi
Université Tufts, près de Boston aux États-Unis

Homonymie de patronyme